Chuck Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chuck Lake (Alaska)
 Chuck Lake (Michigan)
 Chuck Lake (Minnesota)
 Chuck Lake (Utah)